Homalonychus är ett släkte av spindlar. Homalonychus ingår i familjen Homalonychidae.

Homalonychus är enda släktet i familjen Homalonychidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Homalonychus